Qawra steht für 
 Kap Qawra, ein Kap der Insel Malta bei San Pawl il-Baħar
 Qawra (San Pawl il-Baħar), einen Ortsteil von San Pawl il-Baħar
 Il-Qawra, Inlandmeer auf der Insel Gozo, siehe Inland Sea (Gozo)